Шляпино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Успенская волость».

Расположена в 52 км к юго-востоку от райцентра Великие Луки и в 9 км к юго-востоку от волостного центра Успенское.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составила 3 жителя, на 2010 год — 3 жителя.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Великолукского района